La svolta (The Reversal) – romanzo di Michael Connelly del 2010
 La svolta – singolo di Carl Brave del 2022
 La svolta – film del 2022 diretto da Riccardo Antonaroli